La  voit le FC Auch évoluer en Top 16, l’élite du rugby français.
Auch termine dernier et redescend en Pro D2 à l’issue de la saison.

Auch remporte par contre le bouclier Européen contre les anglais de Worcester.

Jean-Baptiste Dambielle termine meilleur réalisateur du championnat avec 361 points.

L'équipe évolue cette saison encore sous les ordres de l’entraîneur Henri Broncan.
Auch est classé  club français à l’issue de la saison.

Phase régulière

Tableau synthétique des résultats

Détail des résultats

Leader par journée

Dernière place (journée par journée)

Évolution du classement

Classement de la phase régulière 

|}

Bouclier Européen 

Battu par les London Irich au premier tour du challenge Européen, Auch est reversé dans le bouclier Européen.
Il remporte la compétition succédant aux clubs de Castres et de Montpellier.

Finale 

Oxford ; mi-temps : 20-3 ; temps pluvieux, vent latéral, pelouse lourde ;  ; arbitre : M. Damasco (Italie).

Vainqueurs : 2 E Bastide () et Patat () ; 2T 3 P (, , ) J. B. Dambielle.

Vaincus : 1 E O'Leary () ; 1T et 1 P () Hayes.

Évolution du score : 7-0, 7-3, 14-3, 17-3, 20-3, 23-3, 23-10.

Worcester Warriors : 0'Leary ; Sampson (Roke ), Trueman (Delport, ), Lombard, Hylton (Brown ) (o) Hayes (m) Powell (Stuart-Smith ) ; Mason, MacLeod, Henderson ; Vaili, Gillies ; Sparks (Hall, ), Daly, Windo.

Buteur : Hayes (1/2 P, 1/1 T)

FC Auch Gers : J.B. Dambielle ; Kinane, Sarraute (Lagardère, ), Pagotto, Bastide (o) Lafforgue (m) Lacourt (Salobert, ) ; Lebel (cap), Patat (Bortolaso, ), Saint-Lary ; Laffite, Tapasu (Arif, ) ; Decamps (Menkarska, mi-temps), Sentous (Bortolucci, mi-temps), Marty (Hooper, mi-temps).

Exclusion temporaire : Bortolaso () ; buteur : Dambielle (2/3 P, 3/3 T)

Effectif 
 Arrières : Jean-Baptiste Dambielle, Suderie, Frédéric Couzier
 Ailiers : Julien Kinane, Monté, Raphael Bastide
 Centres : Julien Sarraute, Nicolas Pagotto, Anthony Lagardère, Arnaud Mignardi
 Ouvreurs : Yannick Lafforgue, Beñat Arrayet
 Demis de mêlée : Brice Salobert, Thierry Lacourt
 Troisièmes lignes centre : Guillaume Bortolaso, Grégory Patat, Boumedienne Allam
 Troisièmes lignes aile : Rodes, Mickaël Lebel, Stephan Saint-Lary
 Deuxièmes lignes : Tao Tapasu, Nicolas Lafitte, Hamid Arif
 Talonneurs : Nicolas Sentous, Sébastien Bortolucci, Fabien Marque, Sébastien Bruère
 Piliers : Yohan Marty, Nicolas Decamps, Salazart, Jason Hooper, Grégory Menkarska, Pascal Idieder, Benoît Bourrust

Notes et références 

2004-2005
Auch